Сезон 2010/2011 для Нью-Джерси Нетс стал 44-м сезоном в истории клуба, 35-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, первым — в Пруденшал-центре. Нетс закончили регулярный чемпионат с 24 выигранными матчами при 48 проигранных встречах. Команда осталось без плей-офф 4-й сезон подряд.

Важные даты 
 10 июня 2010 года Эвери Джонсон стал главным тренером «Нью-Джерси Нетс».
 24 июня 2010 года в Мэдисон-Сквер-Гардене, Нью-Йорк прошёл Драфт НБА 2010 года.

Драфт

Состав

Ротация состава

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Восточная конференция

Атлантический дивизион

Сыгранные матчи

Статистика игроков 

|-
| Джордан Фармар
| 73 || 18 || 24.6 || .392 || .359 || .820 || 2.4 || 5.0 || .8 || .1 || 9.6
|-
| Деррик Фейворс*
| 56 || 23 || 19.5 || .511 || .000 || .612 || 5.3 || .4 || .3 || .7 || 6.3
|-
| Дан Гадзурич
| 14 || 5 || 11.9 || .415 || .000 || .385 || 3.5 || .2 || .2 || .8 || 2.8
|-
| Сандиата Гейнс*
| 10 || 0 || 14.6 || .417 || .235 || .550 || 2.4 || 2.5 || .9 || .0 || 5.5
|-
| Стефен Грэм
| 59 || 28 || 16.3 || .405 || .238 || .816 || 2.1 || .7 || .2 || .0 || 3.4
|-
| Ориен Грин*
| 3 || 0 || 1.7 || .500 || .000 || .500 || .0 || .3 || .3 || .0 || 1.0
|-
| Девин Харрис*
| 54 || 54 || 31.9 || .425 || .300 || .840 || 2.4 || 7.6 || 1.1 || .1 || 15.0
|-
| Крис Хамфрис
| 74 || 44 || 27.9 ||style="background:#B71234;color:white;"| .527 || .000 || .665 ||style="background:#B71234;color:white;"| 10.4 || 1.1 ||.4 || 1.1 || 10.0
|-
| Дэмион Джеймс
| 25 || 9 || 16.1 || .447 || .000 || .643 || 3.4 || .8 || .6 || .5 || 4.4
|-
| Брук Лопес
|style="background:#B71234;color:white;"| 82 ||style="background:#B71234;color:white;"| 82 || 35.2 || .492 || .000 || .787 || 6.0 || 1.6 || .6 ||style="background:#B71234;color:white;"| 1.5 ||style="background:#B71234;color:white;"| 20.4
|-
| Энтони Морроу
| 58 || 47 || 32.0 || .450 ||style="background:#B71234;color:white;"| .423 ||style="background:#B71234;color:white;"| .897 || 3.0 || 1.2 || .3 || .1 || 13.2
|-
| Трой Мёрфи*
| 18 || 4 || 16.0 || .342 || .174 || .529 || 4.2 || .9 || .4 || .1 || 3.6.
|-
| Трэвис Аутло
|style="background:#B71234;color:white;"| 82 || 55 || 28.8 || .375 || .302 || .772 || 4.0 || 1.0 || .4 || .4 || 9.2
|-
| Жоан Петро
| 77 || 1 || 11.6 || .445 || .000 || .536 || 2.8 || .6 || .4 || .4 || 3.5
|-
| Куинтон Росс*
| 36 || 4 || 9.8 || .441 || .000 || .357 || .8 || .3 || .1 || .2 || 1.6
|-
| Джо Смит*
| 4 || 3 || 6.1 || .250 || .000 || .000 || .8 || .3 || 0 || 0 || 0.5
|-
| Бен Узо
| 42 || 0 || 10.4 || .424 || .375 || .589 || 1.5 || 1.6 || .3 || .2 || 3.8
|-
| Саша Вуячич*
| 56 || 17 || 28.5 || .404 || .369 || .851 || 3.3 || 2.3 || 1.0 || .1 || 11.4
|-
| Марио Вест
| 6 || 3 || 19.3 || .429 || .250 || .600 || 1.8 || 1.7 ||style="background:#B71234;color:white;"| 1.2 || .0 || 3.7
|-
| Дерон Уильямс*
| 12 || 12 ||style="background:#B71234;color:white;"| 38.0 || .349 || .271 || .793 || 4.6 ||style="background:#B71234;color:white;"| 12.8 ||style="background:#B71234;color:white;"| 1.2 || .2 || 15.0
|-
| Терренс Уильямс*
| 10 || 0 || 20.6 || .397 || .333 || .500 || 3.6 || 3.1 || .5 || .0 || 6.7
|-
| Брэндан Райт*
| 16 || 1 || 11.5 || .407 || .000 || .824 || 3.0 || .4 || .5 || .4 || 3.6
|}

* - Статистика за Нетс.

Рекорды и награды 
 Деррик Фейворс, который выступал за «Нетс» первые 56 матчей в сезоне 2010/2011, вошел во 2-ю сборную новичков.

Матч всех звёзд 

 Деррик Фейворс принял участие в матче новичков.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2010/2011
Сезоны Бруклин Нетс